Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2017 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 3 au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
La numéro 4 mondiale et tenante du titre, Serena Williams, vainqueur à l'Open d'Australie, a mis fin à sa saison début avril en raison de sa grossesse et laisse par conséquent le champ libre à plusieurs joueuses en forme. C'est le cas de la Roumaine Simona Halep, sacrée à Madrid et finaliste à Rome et Roland-Garros. Sont également favorites Elina Svitolina, la plus titrée de ce début de saison, ainsi que Johanna Konta et Karolína Plíšková, qui ont remporté deux titres chacune. La leader du classement Angelique Kerber n'a, quant à elle, toujours pas décroché le moindre trophée depuis le début de l'année. Enfin, la jeune Lettone Jeļena Ostapenko, qui a remporté, à l'âge de 20 ans, le tournoi du Grand Chelem parisien peut s'appuyer sur cette victoire inattendue pour briller sur le gazon britannique.

Les Françaises, bien que moins nombreuses, semblent plus en forme que leurs congénères masculins. En effet, Kristina Mladenovic fait, elle aussi, partie des favorites de la compétition. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière avec un titre à son actif et trois autres finales disputées, ainsi qu'un quart de finale sur l'ocre parisien, lui permettant d'arriver à Londres à la  mondiale. Caroline Garcia est également en forme avec l'un de ses meilleurs classements ().

Forfaits 

  Serena Williams (4, enceinte) →  Richèl Hogenkamp
  Laura Siegemund (31, blessure au genou) →  Danka Kovinić
  Samantha Stosur (34, blessure à la main) →  Hsieh Su-wei
  Yaroslava Shvedova (48, blessure à la cheville) →  Magdaléna Rybáriková
  Vania King (107, blessure au genou) →  Ana Bogdan
  Ajla Tomljanović (291) →  Chang Kai-chen

Pendant le tournoi 
Karolína Plíšková, numéro 3 mondiale, est battue dès le  par la Slovaque Magdaléna Rybáriková,  mondiale. Classée au-delà de la  mondiale la saison précédente, cette dernière atteint pour la première fois de sa carrière le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, alors qu'elle n'avait jusqu'alors jamais accédé à la deuxième semaine d'un Majeur.

La Française Kristina Mladenovic est également éliminée au  après sa défaite en 3 sets face à Alison Riske.

L'Américaine Bethanie Mattek-Sands abandonne au  face à Sorana Cîrstea après une terrible blessure au genou. Tête de série 1 en double dames avec Lucie Šafářová, elle est donc contrainte au forfait, elle qui visait le Grand Chelem après avoir remporté cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros.

À la suite de sa défaite en huitième de finale contre Garbiñe Muguruza (), Angelique Kerber est assurée de ne plus être numéro 1 mondiale à la fin de la compétition. Elle est restée au sommet du classement pendant 9 semaines consécutives et 34 semaines au total. Par la suite, Simona Halep manque l'occasion de prendre la première place du classement en s'inclinant en quart de finale face à Johanna Konta. Ces deux défaites combinées assurent à Karolína Plíšková la tête du classement mondial au terme de la compétition malgré son élimination au .

Jeļena Ostapenko, vainqueur à Roland-Garros un mois auparavant, devient la première joueuse depuis Kim Clijsters à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem après avoir remporté son premier titre dans la même catégorie.

En atteignant pour la  de sa carrière les demi-finales du tournoi de Wimbledon, Venus Williams devient, à 37 ans, la joueuse la plus âgée à accéder à ce stade de la compétition depuis sa compatriote Martina Navrátilová, en 1994.

Lauréate 
Garbiñe Muguruza remporte pour la première fois de sa carrière le tournoi de Wimbledon, après en avoir été la finaliste en 2015. Elle bat en finale Venus Williams (7-5, 6-0) et décroche ainsi le  titre de sa carrière en simple, son  tournoi du Grand Chelem. L'Américaine chute, quant à elle, pour la deuxième fois de la saison en finale d'un Majeur après sa défaite à l'Open d'Australie contre sa sœur Serena, en janvier dernier.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 12,2 % par rapport à l'édition 2016.

Parcours 
Note : Parce que le tournoi a lieu une semaine plus tard qu'en 2016, les points à défendre incluent les résultats de Wimbledon 2016 et les tournois de la semaine du  (Bucarest et Gstaad).

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2017

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2017
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2017